Åsa Svensson (* 11. Februar 1971 in Halmstad) ist eine schwedische Tischtennisspielerin. Sie gewann bei Europameisterschaften zweimal Bronze im Doppel.

Werdegang 
International trat die Rechtshänderin Åsa Svensson erstmals bei den Nordischen Meisterschaften (North European & Nordic Championships) 1988 auf, wo sie mit Jan-Ove Waldner im Mixedwettbewerb siegte. 1993 spielte sie drei Monate lang in Japan, wo sie ihr Spiel verstärken konnte. Von 1989 bis 2001 nahm sie achtmal an Weltmeisterschaften teil. Dabei wurde sie 1995 mit der schwedischen Damenmannschaft Fünfter, kam sonst aber nicht in die Nähe von Medaillenrängen. 1993 wurde sie beim europäischen Ranglistenturnier TOP-12 Dritte. Fünfmal wurde sie für Europameisterschaften nominiert. Dabei erreichte sie im Doppel 1998 mit Pernilla Pettersson und 2000 mit Marie Svensson das Halbfinale.

1996 und 2000 qualifizierte sie sich für die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen, wo sie jeweils früh ausschied.

Im März 2001 belegte sie in der ITTF-Weltrangliste Platz 32.

Deutschland 
Einige Jahre spielte Åsa Svensson bei den deutschen Bundesliga-Vereinen. Mit dem TSG Dülmen wurde sie 1997 deutsche Vizemeister. Später war sie noch bei FC Langweid und Team Galaxis Lübeck unter Vertrag, ehe sie 2001 Deutschland Richtung Spanien verließ.

Privat 
Åsa Svenssons jüngere Schwester Marie war ebenfalls eine Nationalspielerin mit Einsätzen in der deutschen Bundesliga. Seit ihrer Heirat mit Ulf Carlsson (nach 1999) tritt Åsa unter dem Namen Åsa Carlsson auf.

Vereine 
 ????–1996: BTK Halmstad (Schweden)
 1996–1997: TSG Dülmen
 1997–1998: FC Langweid
 1998–1999: BTK Halmstad (Schweden)
 1999–2001: Team Galaxis Lübeck
 2001–2002: TTC Cartagena
 ????–2003: TTV De Treffers 70 (Niederlande)
 2003–2005: TTC HS Schwarza (2. Bundesliga Süd)

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Literatur 
 Christian Heyerdahl: Schwedens Hoffnung: Åsa Svensson – In Japans harter Schule gelernt, Zeitschrift dts, 1993/9 S. 35

Weblinks 
 Porträt mit Bild auf der Webseite des TSG Dülmen (abgerufen am 19. Februar 2012)
  (abgerufen am 19. Februar 2012)

Tischtennisspieler (Schweden)
Olympiateilnehmer (Schweden)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Schwede
Geboren 1971
Frau